La tour Beaumont, monument historique de Toulon ;
 La tour de Beaumont-Pied-de-Bœuf à Beaumont-Pied-de-Bœuf dans la Sarthe.